Legende:

Rot-Weiss Köln wurde zum neunten Mal Deutscher Hallenhockeymeister der Herren.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde der letzten Vier fand am 21. und 22. Januar 2012 zusammen mit den Damen im Berliner Horst-Korber-Sportzentrum statt. Das Spiel um Platz 3, das schon in den vergangenen Jahren bei gemeinsamen Endrunden der Damen und Herren nicht ausgetragen wurde, wurde im August 2011 aus der Spielordnung gestrichen.

Aufstieg 
Als Gruppensieger aus der 2. Hallenhockey-Bundesliga stiegen auf: Hannover 78 (Nord), Cöthener HC 02 (Ost), TSV Mannheim (Süd), Gladbacher HTC (West).

Quellen 

 hockey.de → Bundesliga Halle 11/12

2011
Hockey 2011
Hockey 2012